Alfred Mathey (1819-1892), homme politique français ;
 Armand-Emile Mathey-Doret (1853-1931), artiste graveur et aquafortiste français ;
 Charles Mathey (1794-1851), homme politique français ;
 Félix Mathey (1887-1968), athlète français ;
 François Mathey (1917-1993), conservateur en chef au musée des arts décoratifs de Paris (1955-1986) ;
 Georges Mathey (1887-1915), sculpteur français ;
 Henri Mathey (1920-), pilote de chasse français ;
 Jean-Baptiste Mathey (1630-1696), architecte français actif à Prague ;
 Just Kwaou-Mathey (1999-), athlète français ;
 Louis Mathey (1827-1912), homme politique français ;
 Marie-Hélène Mathey Boo Lowumba, ambassadrice du Congo auprès des Etats-Unis ;
 Paul Albert Mathey (1891-1972), artiste peintre suisse ;
 Paul Mathey (1844-1929), artiste peintre français ;
 Pierre Mathey (1890-1972), homme politique français ;
 Samuel Mathey (1969-), économiste togolais.